Гавиланес има више значења:

 Гавиланес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гавиланес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гавиланес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гавиланес (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гавиланес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гавиланес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гавиланес (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику